Příjmení Lawrence [lórenc] nosí více významných osobností:

 Azar Lawrence (* 1952) – americký jazzový saxofonista
 Caroline Lawrencová (* 1954) – americká spisovatelka pro děti a mládež
 David Herbert Lawrence (1885–1930) – britský realistický spisovatel
 Dorothy Lawrence (1896–1964) – britská novinářka, podávala válečné zpravodajství z fronty první světové války
 Ernest Orlando Lawrence (1901–1958) – americký fyzik, vynálezce cyklotronu, nositel Nobelovy ceny
 Eve Lawrence (* 1985) – americká pornoherečka
 George Lawrence – více osob (rozcestník)
 George Newbold Lawrence (1806–1895) – americký obchodník a zoolog
 George Raymond Lawrence (1868–1938) – americký fotograf a designér letadel
 Iain Lawrence (* 1955) – kanadský spisovatel především knih pro děti a mládež.
 Jacob Lawrence (1917–2000) – afroamerický malíř
 Jacqueline Lawrencová (* 1982) – australská vodní slalomářka, kajakářka
 James Lawrence (fotbalista) (* 1992) – anglický fotbalový záložník
 Jennifer Lawrenceová (* 1990) – americká herečka
 Joey Lawrence (* 1976) – americký herec, zpěvák
 Mark Lawrence – více osob, rozcestník
 Mark Christopher Lawrence (* 1964) – americký herec
 Martin Lawrence (* 1965) – americký herec
 Robert Lawrence († 1535) – anglický římskokatolický kněz, popravený za Jindřicha VIII.
 Thomas Lawrence (1769–1830) – anglický malíř, portrétista, představitel romantismu
 Thomas Edward Lawrence (Lawrence of Arabia, 1888–1935) – britský vojenský důstojník, cestovatel, arabista a spisovatel
 Tommy Lawrence (1940–2018) – skotský fotbalový brankář a reprezentant
 Wendy Barrien Lawrenceová (* 1959) – americká letkyně, důstojnice a kosmonautka

Externí odkazy